Concilie van Clermont (535)
 Synode van Clermont (1095)